Ferrari 156 F1 
Ferrari 156 F1-63 
Ferrari 156-85